El término acerolo hace referencia a:
Las especies e híbridos del género Crataegus, y principalmente a la especie Crataegus azarolus.
A la especie Malpighia emarginata, también conocida como acerola.